Atlético FC (Colombia) - voetbalclub uit Colombia
 Atlético FC (Salvador) - voetbalclub uit Brazilië

 Atlético Olympic FC - voetbalclub uit Burundi
 Atlético Astorga FC - voetbalclub uit Spanje
 Atlético Zulia - voetbalclub uit Venezuela 
 Atlético de San Juan FC - voetbalclub uit Puerto Rico
 Atletico Roma F.C. - voetbalclub uit Italië
 Sevilla Atlético - voetbalclub uit Spanje
 Atlético Madrid - voetbalclub uit Spanje